Timur (tschagataisch: „der Eiserne“) ist der Name von:

 Timur Khan, Kaiser von China, 1294–1307, aus der mongolischen Yuan-Dynastie
 Timur Lenk, mongolischer Eroberer, 1336–1405, aus dem Tschagatai-Chanat
 Timur Bartels (* 1995), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Timur Beg (General) (1886–1933), uigurischer Rebellenführer
 Timur Nuruachitowitsch Bekmambetow (* 1961), russischer Regisseur
 Timur Anatoljewitsch Dibirow (* 1983), russischer Handballspieler
 Timur Gareyev (* 1988), usbekischer Schachspieler
 Timur Işık (* 1980), deutscher Schauspieler
 Timur Kosovalı (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Timur Margolin (* 1983), israelischer Pokerspieler
 Timur Oruz (* 1994), deutscher Hockey-Nationalspieler.
 Timur Ülker (* 1989), deutsch-türkischer Musiker und Schauspieler
 Timur Vermes (* 1967), deutscher Journalist, Buchautor und Übersetzer
 Minarti Timur (* 1968), indonesische Badmintonspielerin
 Timur, in Russland verehrter „Helden“-Ziegenbock des Zoos Wladiwostok
 Lere Anan Timur (* 1952), militärischer Oberbefehlshaber der Verteidigungskräfte Osttimors

Ortsbezeichnungen (im Indonesischen bedeutet Timur „Osten“):
 Jawa Timur, Provinz auf der Insel Java
 Kalimantan Timur, Provinz auf der Insel Borneo
 Nusa Tenggara Timur, Provinz in der Region Nusa Tenggara
 Timor Timur, Name von Osttimor während der indonesischen Besatzung

Literatur:
 Timur und sein Trupp – ein Buch von Arkadi Gaidar

Siehe auch:
 Teymur